Йёрген Рандерс (родился 22 мая 1945 года) — норвежский учёный, профессор климатической стратегии в норвежской школе бизнеса, проводит исследования будущего.

Жизнь и карьера 
Рандерс получил степень бакалавра в университете Осло в 1968 году, и степень доктора философии в Массачусетском технологическом институте MIT SLOAN школе менеджмента в 1973 году.

С 1981 по 1989 год он занимал пост президента норвежской школы бизнеса, а с 1994 по 1999 год — заместитель генерального директора Всемирного фонда дикой природы в Швейцарии. Он также входит в Совет директоров компании Tomra в Норвегии, Бритиш Телеком в Англии и Dow Chemical в США.

В 2005—2006 году он руководил норвежской комиссией по низкому уровню выбросов, который «представил доклад, демонстрирующий, как Норвегия уменьшит выбросы парниковых газов до 2050 года». Рандерс в настоящее время (2008) профессор климатической стратегии в норвежская школа бизнеса.

Его научные интересы: вопросы климата, сценарное планирование и системная динамика, особенно по вопросам устойчивого развития, изменения климата и предотвращение глобального потепления.

Публикации 
 1972. Пределы роста с Донеллой Х. Медоуз и Деннисом Л. Медоузом и Уильямом Беренсом III.
 1980. Элементы системы Динамика методов. Отредактировано Йоргеном Рандерсом. mit Press, Кембридж (Массачусетс), ИСБН 0-262180928.
 1992. За границы с Донеллой Х. Медоуз и Деннисом Л. Медоузом.
 2012. 2052 — Глобальный прогноз на ближайшие сорок лет. Chelsea Green Publications, Уайт-Ривер-Джанкшн, Вермонт, ИСБН 978-1-603584678.

В русском переводе 
 Медоуз Донелла Х., Медоуз Деннис Л., Рэндерс Й., Беренс В. Пределы роста / Пер. с англ.; Предисл. Г. А. Ягодина. — М.: Изд-во МГУ, 1991. — 208 с. — ISBN 5-211-02014-6.

Примечания

Ссылки 
 Нематериальные материалисты

Члены Римского клуба
Экологические экономисты
Википедия:Биографии современников
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Школы менеджмента Слоуна
Выпускники университета Осло
Учёные Норвегии
Преподаватели вузов Норвегии
Ректоры вузов Норвегии